Бильтой-Юртовское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в Гудермесском районе Чечни Российской Федерации.

Административный центр — село Бильтой-Юрт.

История 
Статус и границы сельского поселения установлены Законом Чеченской Республики от 27 февраля 2009 года № 19-р «Об образовании муниципального образования Гудермесский район и муниципальных образований, входящих в его состав, установлении их границ и наделении их соответствующим статусом муниципального района, городского и сельского поселения».

Население

Состав сельского поселения

Примечания 

Муниципальные образования Гудермесского района
Сельские поселения Чечни